Gloy ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Gloy (1867–1934), deutscher Gymnasiallehrer und Heimatforscher
 Elisabeth Gloy, deutsche Feldhockeyspielerin
 Georg von Gloy (1823–1905), baltendeutscher Gerichtspräsident und Bürgermeister von Reval
 Johann Christoph Gloy (1795–1879), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Karen Gloy (* 1941), deutsche Philosophin
 Walter Gloy (1886–1953), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Gleu